Jägerswalde ist ein deutscher Ortsname:
 Jägerswalde, bis 1932 Girrehlischken, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, nach 1946: Swobodnoje, untergegangener Ost im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Jägerswalde, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Rosocha (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jägerswalde, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Bierzwnik (Myślibórz), Ort im Powiat Myśliborski, Woiwodschaft Westpommern, Polen